Schtil  ist die Bezeichnung für 

 Schtil (Trägerrakete), eine russische Trägerrakete, die durch Konversion militärischer Interkontinentalraketen entstand
 die Marineversion des russischen Luftabwehrsystems 9K40 Buk-M2, siehe 9K40 Buk-M2#Varianten

Siehe auch:
 Shtil, di nakht iz oysgeshternt